Râul Valea Mlăcii se poate refei la

Bazinul hidrografic Tisa-Iza-Viseu 
 Râul Valea Mlăcii, afluent al râului Râușor
 Râul Valea Mlăcii, afluent al Săpânța

Altele 

Dezambiguizare râuri
 
Nume proprii